Die Nicolai-Kirche ist eine evangelische Kirche im Zentrum von Halver auf dem Sternberg. Sie wurde 1783 errichtet.

Geschichte 
Vermutlich befand sich an dieser Stelle bereits um 800 eine kleine Kirche. Halver wurde 1127 eine selbstständige Gemeinde. Urkundlich erwähnt wird sie von Erzbischof Friedrich I. von Köln. Die romanische Pfeilerbasilika aus dem 12. oder 13. Jahrhundert wurde im 15. Jahrhundert im gotischen Stil erweitert. Im Jahre 1783 wurde die Kirche neu gebaut. Der Kirchhof wurde bis 1783 für Bestattungen genutzt.

Orgel 
Die Orgel von Ibach stammt aus dem Jahr 1856 und hat die nachfolgende Disposition.

 Koppeln: II/I, I/P, II/P

Literatur 
 Festschrift zum 500. Geburtstag der Evangelischen Kirchengemeinde, 1983
Internetseite: www.kantorei-halver.de

Einzelnachweise

Weblinks 

Halver, Nicolai-Kirche
Halver, Nicolai-Kirche
Halvar
Baudenkmal in Halver
Halver, Nicolai-Kirche

Barockbauwerk in Nordrhein-Westfalen
Barocke Kirche
Erbaut in den 1780er Jahren